Средняя полезность (AU, ) — это отношение общей полезности к количеству потреблённых единиц блага.

Связь между средней и предельной полезностью 
Сравнивая среднюю и предельную полезности, можно обнаружить тенденцию средней полезности «стремиться» к предельной полезности. А именно, среднее значение полезности возрастает (при возрастании потребления), если оно ниже предельной полезности; среднее значение полезности остаётся постоянным (при изменении потребления), если оно равно значению предельной полезности; среднее значение полезности убывает (при возрастании потребления), если оно превосходит предельную полезность.

Примечания 

Полезность